« Londonderry » est un terme pouvant faire référence à :

Toponymie 

 Londonderry (ou Derry), ville d'Irlande du Nord.
 Port de Londonderry, port de la ville.
 Londonderry, ville du New Hampshire aux États-Unis.
 Londonderry, ville du Vermont aux États-Unis.
 , nom de différentes localités en Pennsylvanie aux États-Unis : 
 Londonderry Township (comté de Bedford, Pennsylvanie)
 Londonderry Township (comté de Chester, Pennsylvanie)
 Londonderry Township (comté du Dauphin, Pennsylvanie)

Divers 

 Londonderry Air, chanson traditionnelle nord-irlandaise.

Voir aussi